Saint-Nicolas-des-Bois ist der Name von französischen Gemeinden in der Normandie:
 Saint-Nicolas-des-Bois (Manche) im Département Manche
 Saint-Nicolas-des-Bois (Orne) im Département Orne